róża – rodzaj roślin z rodziny różowatych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 5 podstawowych
 Róża – część miasta Gniezno
 Róża – osada leśna wsi Jedlanka w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski
 Róża – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Susiec
 Róża – wieś w  woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Dobroń
 Róża – część wsi Gostomia w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała
 Róża – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Róża – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Nowy Tomyśl 
 Róża – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Słupca

Administracja 
 Róża – dawna gromada

Medycyna 
 róża (łac. erysipelas) – choroba zakaźna skóry i tkanki podskórnej

Sztuka

Kinematografia 
 Róża (ang. The Rose) – amerykański film z 1979 w reż. Marka Rydella
 Róża – polski film z 1936 w reż. Józefa Lejtesa
 Róża – polski film z 2011 w reż. Wojciecha Smarzowskiego

Literatura 
 Róża – dramat Stefana Żeromskiego wydany w 1909

Muzyka 
 Róża – singel zespołu Maanam wydany w 1994 roku
 Róża – album grupy muzycznej Maanam wydany w 1994

Inne 
 Róża – imię damskie
 róża – element herbowy
 róża – grupa modlitewna, osoby wspólnie odmawiające różaniec
 Róża – nagroda przyznawana przez czasopismo „Gala”
 róża – skupienie płaskich kryształów ułożonych w kształcie kwiatu róży
 róża – wada drewna z grupy sęków zarośniętych
 róża kalafiora – pąk kwiatowy kalafiora
 Róża – kolor w kartach

Zobacz też 

 róża Lutra – godło reformacji protestanckiej
 róża nowotworowa (łac. erysipelas carcinomatosum) – choroba nowotworowa
 róża barytowa – skupienie kryształów barytu ułożonych w kształcie kwiatu róży
 róża pustyni (róża kamienna) – skupienie kryształów gipsu ułożonych w kształcie kwiatu róży
 róża wiatrów (róża kompasowa) – kołowa podziałka na tarczy kompasu
 Róża Podgórna – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski
 Róża Wielka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Szydłowo
 Nowa Róża – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Nowy Tomyśl
 Stara Róża – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski
 Biała Róża – strona ujednoznaczniająca
 Święta Róża – strona ujednoznaczniająca
 Rosa – strona ujednoznaczniająca